

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Lusina – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Udanin 
 Lusina – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany

Inne 
 Lusina – część Dzielnicy X Swoszowice miasta Kraków